Линдита Халими (алб. Lindita Halimi, 24 марта 1989, Витина), широко известная как Lindita  — косовская певица и композитор. Стала известна после победы в шестом издании «Top Fest» с песней «Ëndërroja» (алб. мне приснилось).

В 2016 году она участвовала в последнем сезоне «Американского идола». Она вылетела после попадания в ТОП-51, когда будущий финалист Ля’Порша Рене лишила её места в ТОП-24. Линдита Халими представила Албанию на Евровидении 2017 с песней «Botë», после победы на 55-м «Festivali i Këngës». Она заняла 14 место в первом полуфинале, набрав 76 баллов, и не вышла в финал.

Ранняя карьера 
Линдита родилась в городе Вити на юге автономной республики Косово в Югославии. Она приняла участие в третьем сезоне Ethet (албанский Idol) и попала в ТОП-10. Она участвовала в Top Fest дважды, а в 2006 году она выиграла конкурс. Она выпустила несколько синглов, в основном баллады. В 2013 году переехала в Соединенные Штаты. В декабре 2014 года она вернулась, чтобы принять участие в 53-м Festivali i Këngës, где она финишировала третьей. Через два года она вернулась и выиграла Festivali i Këngës 55 с песней «Botë» (алб. мир), и получила право представлять Албанию на Евровидении 2017. В первом полуфинале она выступила четвёртой, получила 76 баллов, и заняла 14 место, что не позволило ей выйти в финал.

Дискография

Синглы

Награды и номинации

Примечания 

Музыканты Албании
Участники American Idol
Участники «Евровидения-2017»
Представители Албании на «Евровидении»